Bory se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Jean Baptiste Bory de Saint-Vincent
 Jean-Baptiste Bory de Saint-Vincent